Ми́я Уэ́сли () — американская актриса.

Биография 
Мия Уэсли посещала Школу драмы при Университете Карнеги — Меллона, которую она окончила в 1999 году.

Её первым телевизионным появлением стала роль второго плана Изабель в телесериале «Нас пятеро» в 1999 году. Она также появилась в таких телесериалах как «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки», «Клиент всегда мёртв», «Скорая помощь», «Щит» и многих других.

С 14 ноября 2004 года Мия замужем за кинопродюсером Генри Капанной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США